Паради́гма ( — «приклад», «взірець») — у загальному значенні — теоретико-методологічна модель.

 Парадигма — сукупність філософських, загальнотеоретичних основ науки; система понять і уявлень, які властиві певному періодові розвитку науки, культури, цивілізації.
 Парадигма — у мовознавстві вся сукупність форм слів, що утворюють лексему, а також зразок, схема словозміни.
 Парадигма речення — система форм структурної схеми речення, у якій вихідною формою є ядерне речення, а похідними — його трансформації.
 Парадигма програмування — система ідей і понять, які визначають стиль написання комп'ютерних програм
 Парадигма в соціології — система найбільш загальних вихідних і важливих обґрунтувань достатньо визнаної соціологічної теорії, яка визначає її концептуально-методологічний підхід до постановки і вирішення соціологічних завдань. Іноді під парадигмами розуміють групи теорії чи метатеорії.

Див. також 
 Парадигматика
 Зміна парадигм

Примітки

Література 
 О. Коппель. Парадигма // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4
Світогляд